Талат Бакиханов () — азербайджанский музыкант, игравший на кяманче, исполнитель мугама. Заслуженный артист Азербайджанской ССР (1975).

Биография 
Талат Бакиханов родился 13 июня 1927 года в Баку. Огромную роль в его воспитании, как музыканта сыграл его дядя Ахмед Бакиханов. Игре на кяманче Талат обучался у Хафиза Мирзалиева и Фируза Ализаде в Азербайджанской государственной музыкальной школе имени Асефа Зейналлы в 1947—1949 гг. С 1947 года был солистом Азербайджанской государственной филармонии имени Муслима Магомаева.

Скончался Талат Бакиханов 30 мая 2000 года.

Творчество 
Талат Бакиханов выступал не только в пределах Азербайджана, но и во Франции, Индонезии, Мальте, Иране, Ираке, Турции, Сирии. Он также аккомпанировал известным азербайджанским ханенде-исполнителям мугама. Так в фильме «Не та, так эта», снятой по одноимённой музыкальной комедии азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова, Талат Бакиханов аккомпанирует Хану Шушинскому. Талат был также известен как исполнитель мугама «Сегях» на кяманче.

Он был участником и победителем множества симпозиумов, как республиканских, так и международных конкурсов. Талат Бакиханов участвовал на первом и втором международном симпозиуме, проходившем в Самарканде в 1970-х и 1980-х гг., где представлял азербайджанский мугам с такими мастерами, как Бахрам Мансуров, Алим Гасымов.

Генеалогия 

По данным теста Y-ДНК одного из современных потомков Джафаркули-ага Бакиханова по мужской линии, род Бакихановых относится к гаплогруппе N1b (P43) ,

Примечания

Ссылки 
 Kamancha Performers
 

Заслуженные артисты Азербайджанской ССР
Мугам
Кеманчисты Азербайджана
Азербайджанская аристократия